Темаскалтитла има више значења:

 Темаскалтитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Темаскалтитла (Маријано Ескобедо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику